Pulliainen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Esa Pulliainen (né en 1957), guitariste finlandais
 (né en 1938), biologiste et homme politique finlandais
 (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1957-2010), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois